Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 10. и 13. августа на стадиону Лужники.

Титулу светског првака из Тегуа 2011. није бранио Кенијац Дејвид Рудиша, због недавне операцију десног колена.

Земље учеснице 
Учествовала су 49 атлетичара из 40 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
10. август 2013..

{| class="wikitable" width=80%
|-
|Светски рекорд
|Дејвид Рудиша||
|1:40,91 
|Лондон, Уједињено Краљевство
| 9. август 2012.
|-
|Рекорд светских првенстава
|Били Кончела|| 
|1:43,06
|Рим, Италија
|1. септембар 1987.
|-
|Најбољи резултат сезоне
|Двејн Соломан||
|1:43,27
|Де Мојн
|23. јун 2013.
|-
|Афрички рекорд
|Дејвид Рудиша||
|1:40,91 
|Лондон, Уједињено Краљевство
| 9. август 2012.
|-
|Азијски рекорд
|Јусуф Саад Камел|| 
|1:42,79
|Монако
|29. јул 2008.
|-
|Северноамерички рекорд
|Џони Греј ||''
|1:42,60
|Кобленц, Западна Немачка
|28. август 1985.
|-
|Јужноамерички рекорд
|Жоакин Круз || 
|1:41,77
|Келн, Немачка
|26. август 1984.
|-
|Европски рекорд
|Вилсон Кипкетер|| 
|1:41,11
|Келн, Немачка
|24. август 1997.
|-
|Океанијски рекорд
|Питер Снел|| 
|1:44,3
|Крајстчерч, Нови Зеланд
|3. фебруар 1962.
|}

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбржих атлетичара 2013. године на 800 метара, пре почетка светког првенства (10. августа 2013) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификационе норме

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 49 такмичара је подељено у 6 група. За пласман у полуфинале пласирају се по тројица првопласираних из група (КВ) и шесторица према постигнутом резултату (кв).,.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Пласман !! Група !!Стаза!! Такмичар !! Земља !! Време !! Белешка
|-bgcolor=ccffcc
| 1 || 5 || 5 ||align=left| Мохамед Аман ||align=left|  Етиопија || 1:44,93 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 2 || 5 || 6 ||align=left| Фергусон Ротич Черијот ||align=left|  Кенија || 1:45,25 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 3 || 5 || 8 ||align=left| Мајкл Ример ||align=left|  Уједињено Краљевство || 1:45,47 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 4 || 3 || 3 ||align=left| Двејн Соломан ||align=left|  САД || 1:45,80 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 5 || 3 || 1 ||align=left| Абдулазиз Ладен Мохамед ||align=left|  Саудијска Арабија || 1:45,94 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 6 || 5 || 3 ||align=left| Александер Роу ||align=left|  Аустралија || 1:45,96 || кв
|-bgcolor=ccffcc
| 7 || 2 || 5 ||align=left| Роналд Мусагала ||align=left|  Уганда || 1:46,12 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 8 || 3 || 2 ||align=left| Ендру Осаги ||align=left|  Уједињено Краљевство || 1:46,16 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 9 || 2 || 6 ||align=left| Адам Кшчот ||align=left|  Пољска || 1:46,26 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 10 || 2 || 3 ||align=left| Брандон Џонсон ||align=left|  САД || 1:46,32 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 11 || 3 || 8 ||align=left| Луис Алберто Марко ||align=left|  Шпанија || 1:46,40 || кв
|-bgcolor=ddffdd
| 12 || 3 || 6 ||align=left| Тамаш Кази ||align=left|  Мађарска || 1:46,48 || кв
|-bgcolor=ddffd
| 13 || 2 || 8 ||align=left| Кевин Лопез ||align=left|  Шпанија || 1:46,61 || кв
|-bgcolor=ddffdd
| 14 || 5 || 2 ||align=left| Antoine Gakeme ||align=left|  Бурунди || 1:46,70 || кв,   
|-bgcolor=ddffdd
| 15 || 5 || 7 ||align=left| Рафит Родригез ||align=left|  Колумбија || 1:46,76 || кв
|-
| 16 || 2 || 2 ||align=left| Енди Гонзалес ||align=left|  Куба || 1:46,80 ||
|-bgcolor=ccfffcc
| 17 || 6 || 7 ||align=left| Ајанле Сулејман ||align=left|  Џибути || 1:46,86 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 18 || 4 || 4 ||align=left| Ник Симондс ||align=left|  САД || 1:46,90 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 19 || 4 || 2 ||align=left| Musaeb Abdulrahman Balla ||align=left|  Катар || 1:46,94 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 20 || 4 || 5 ||align=left| Samir Jamma ||align=left|  Мароко || 1:46,94 || КВ
|-
| 21 || 4 || 7 ||align=left| Марк Инглиш ||align=left|  Ирска || 1:47,08 ||
|-bgcolor=ccffcc
| 22 || 6 || 1 ||align=left| Anthony Chemut ||align=left|  Кенија || 1:47,13 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 23 || 6 || 2 ||align=left| Amine El Manaoui ||align=left|  Мароко  || 1:47,15 || КВ
|-
| 24 || 5 || 1 ||align=left| Амин Белфера ||align=left|  Алжир || 1:47,17 || 
|-
| 25 || 6 || 5 ||align=left| Јан Кубиста ||align=left|  Чешка || 1:47,66 ||
|-bgcolor=ccffcc
| 26 || 1 || 3 ||align=left| Пјер Амброаз Бос ||align=left|  Француска || 1:47,70 || КВ
|-
| 27 || 6 || 8 ||align=left| Анис Ананенка ||align=left|  Белорусија || 1:47,76 ||
|-bgcolor=ccffcc
| 28 || 1 || 8 ||align=left| Марћин Левандовски ||align=left|  Пољска || 1:47,83 || КВ
|-
| 29 || 4 || 1 ||align=left| Принс Мумба ||align=left|  Замбија || 1:47,85 || 
|-bgcolor=ccffcc
| 30 || 1 || 4 ||align=left| Ђордано Бенедети ||align=left|  Италија || 1:47,90 || КВ
|-
| 31 || 5 || 4 ||align=left| Јозеф Репчик ||align=left|  Словачка || 1:47,93 ||
|-
| 32 || 1 || 1 ||align=left| Хамада Мохамед ||align=left|  Египат || 1:47,96 ||
|-
| 32 || 4 || 3 ||align=left| James Eichberger ||align=left|  Мексико || 1:47,96 || 
|-
| 34 || 6 || 6 ||align=left| Anthony Romaniw ||align=left|  Канада || 1:47,98 ||
|-
| 35 || 1 || 5 ||align=left| Клеберсон Давиде ||align=left|  Бразил || 1:48,28 ||
|-
| 36 || 1 || 2 ||align=left| Пол Робинсон ||align=left|  Ирска || 1:48,61 ||
|-
| 37 || 1 || 6 ||align=left| Leoman Momoh ||align=left|  Нигерија || 1:49,25 ||  
|-
| 38 || 1 || 7 ||align=left| Тарас Бибик ||align=left|  Украјина || 1:49,39 || 
|-
| 39 || 1 || 6 ||align=left| Муса Камара ||align=left|  Мали || 1:49,78 ||  
|-
| 40 || 4 || 8 ||align=left| Jeremiah Kipkorir Mutai ||align=left|  Кенија || 1:50,17 ||
|-
| 41 || 6 || 3 ||align=left| Wesley Vázquez ||align=left|  Порторико || 1:50,60 || 
|-
| 42 || 2 || 1 ||align=left| Брис Ете ||align=left|  Монако || 1:53,60 ||
|-
| 43 || 4 || 6 ||align=left| Иља Мухин ||align=left|  Киргистан || 1:54,88 || 
|-
| 44 || 3 || 7 ||align=left| Samorn Kieng ||align=left|  Камбоџа || 1:55,17 ||  
|-
| 45 || 3 || 4 ||align=left| Бенжамин Ензема ||align=left|  Екваторијална Гвинеја || 1:56,82 ||  
|-
| 46 || 2 || 7 ||align=left| Мануел Антонио ||align=left|  Ангола|| 1:57,40 ||  
|-
| 47 || 6 || 4 ||align=left| Рибеиро де Карваљо ||align=left|  Источни Тимор || 2:04,74 ||   
|-
| —|| 2 || 4 ||align=left| Најџел Ејмос ||align=left|  Боцвана ||   ||
|-
| —|| 3 || 5 ||align=left| Андре Оливије ||align=left|  Јужноафричка Република ||   || 
|}

 Полуфинале 
У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале ушли су по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица према постигнутом резултату (кв'''),.

Финале

Пролазно време у финалној трци

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном